błękitek (Micromesistius poutassou) – gatunek ryby z rodziny dorszowatych.
 Błękitek – potoczna nazwa wieżowca w Krakowie
 Błękitek (Kabluey) – amerykański film komediowy z 2008 roku

Zobacz też 
 błękitek południowy, błękitek falklandzki (Micromesistius australis) – gatunek ryby z rodziny dorszowatych.